

Persone 
Corrado Rustici – musicista e produttore italiano
Francesco Rustici – pittore italiano
Vincenzo Rustici – pittore italiano
Giovanni Rustici – patriota italiano
Giovan Francesco Rustici – scultore italiano
Marco di Bartolomeo Rustici – orafo e miniatore italiano
Codice Rustici – manoscritto di Marco di Bartolomeo Rustici

Altro 
Via de' Rustici – via del centro storico di Firenze 
Teatro dei Rustici – teatro di Monteleone d'Orvieto